Anakonda zielona
 Sucuriju gigante (olbrzymia anakonda) – obiekt badań kryptozoologii